Szeldzsukida Tamar (Gürcü Hatun) (1228 körül–1286 körül) grúz királyi hercegnő, II. Kajhuszrau rúmi szultán felesége, Muhammad Mugith-ud-Din Turkán Sah/Gijász ad-Din (Demeter) erzurumi szeldzsuk herceg és I. Ruszudani grúz királynő lánya
 Szeldzsukida Tamar (?–1455) imereti királyi hercegnő, I. (Bagrationi) Sándor grúz király felesége,  a Szeldzsuk-dinasztiabeli I. Sándor imereti király lánya